Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (International Skating Union)
 ISU-122 – radzieckie ciężkie działo pancerne z okresu II wojny światowej
 ISU-152 – radzieckie ciężkie działo pancerne z okresu II wojny światowej